Rychen ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Rychen (* 1948), Schweizer Politiker
 Roger Rychen (* 1991), Schweizer Schwinger